Бате́нко — украинская фамилия.

Известные носители 
 Батенко, Пётр Михайлович (1904—1938) — советский стратонавт.
 Батенко, Тарас Иванович (род. 1974) — украинский политик.